Каскесна́волок:

 Каскеснаволок — деревня в Пряжинском районе Республики Карелия.
 Каскеснаволок (озеро) — озеро в Пряжинском районе Республики Карелия.